Бардако́ва () — жіноча форма російського прізвища Бардаков. Також прізвище Бардаков в родовому відмінку однини.

 Відомі носії 
 Бардакова Олександра Сергіївна (нар. 1980) — українська бадмінтоністка, чемпіонка України 2003 року.
 Бардакова Ірина Миколаївна (нар. 1983) — українська акторка, член національної спілки кінематографістів України.